Termin GNTV ima više značenja.
 A-1,6-manozil-glikoprotein 6-b-N-acetilglukozaminiltransferaza, enzim
 -{GMA News TV}-